La competizione della carabina militare 3 posizioni di tiro a segno ai Giochi della V Olimpiade si tenne il 1º luglio 1912 a Kaknäs, Djurgården, Stoccolma.

Risultati 
Bersaglio a 300 metri. Gara in due fasi. Prima fase: quattro colpi in ginocchio, quattro colpi a terra, e due colpi in piedi nel tempo limite di 3 minuti. Seconda fase: cinque colpi in ginocchio e cinque colpi a terra nel tempo limite di 3 minuti.

Collegamenti esterni 
  Shooting at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Military Rifle, Three Positions, 300 metres  su Sports-reference.com

Carabina 03